Ñu generalmente se refiere al nombre común de cada uno de los antílopes africanos del género taxonómico Connochaetes.

Además, puede hacer referencia a:
 Ñu (banda), un grupo de heavy metal de España.

 GNU, un sistema operativo de tipo Unix desarrollado por y para el Proyecto GNU, y auspiciado por la Free Software Foundation.
 El Proyecto GNU, un proyecto colaborativo de software libre.